Jeschonnek ist der Familienname folgender Personen: 

 Gert Jeschonnek (1912–1999), deutscher Marineoffizier, Vizeadmiral
 Hans Jeschonnek (1899–1943), deutscher Generalstabschef der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg